WK peut faire référence à :
 .
 Kauhsen WK, une Formule 1 de 1979.
  désigne une région militaire en Allemagne jusqu'en 1945.

Wk peut faire référence à :
 Wk, une marque de produits ménagers déténue par Schwarzkopf & Henkel (Allemagne),
 WK, une marque de bijoux déténue par WK Monte Carlo (Principauté de Monaco),